Вале́рий Медве́дев: Медведев, Валерий Владимирович (1923—1997) — советский и российский детский писатель, автор детских книг.
 Медведев, Валерий Леонидович (род. 1944) — советский и украинский скульптор-монументалист.